Ицхак Ааронович  (, род. , Иерусалим, Израиль) — израильский политик, депутат кнессета 17-го, 18-го, 19-го созывов от партии «Наш дом Израиль» («НДИ»). Занимал такие должности, как министр туризма Израиля (2007—2008), министр внутренней безопасности Израиля (2009—2015).

Биография 
Ицхак Ааронович родился 22 августа 1950 года в городе Иерусалиме в семье Герцля и Голды (Гени) Ааронович. Впоследствии, семья переехала в мошав Дишон (Верхняя Галилея), где Ицхак Ааронович провёл бо́льшую часть своей жизни.
Прошёл обучение на историческом факультете Хайфского университета, где получил степень бакалавра.

Карьера в сфере безопасности 
Ицхак Ааронович служил в воздушно-десантных войсках Армии обороны Израиля. Там дослужился до звания подполковника (сган алуф), а затем ряд лет служил на руководящих должностях в израильской полиции. С 1993 по 1995 год был командиром в частях пограничной охраны, два года представлял израильскую полицию в США, служил командующим округа полиции Иудеи и Самарии, а затем и Южного округа. С 2002 по 2004 год Ааронович — заместитель Генерального инспектора полиции.

Общественная деятельность 
С 2004 по 2005 год Ицхак Ааронович — генеральный директор компании общественного транспорта «Дан».

На выборах 2006 года баллотируется в кнессет 17-го созыва от партии «Наш дом — Израиль» и становится депутатом.

В кнессете 
 Кнессет 17
17 апреля 2006 года — 24 февраля 2009 года
 Кнессет 18
24 февраля 2009 года

В президиуме кнессета 
 Кнессет 17
 Заместитель председателя кнессета

Должности в комиссиях 
 Кнессет 17
 Исполняющий обязанности в комиссии по иностранным делам и безопасности
 Член комиссии по иностранным делам и безопасности
 Член комиссии по внутренним делам и защите окружающей среды
 Член комиссии по борьбе с наркотиками
 Исполняющий обязанности в комиссии по иностранным делам и безопасности
 Член финансовой комиссии
 Член комиссии по иностранным делам и безопасности

Другие должности 
 Кнессет 17
 Член общественного лобби
 Член лобби Иерусалима
 Член лобби в интересах друзов и черкесов

Фракции 
 Кнессет 17 «Наш дом — Израиль»
 Кнессет 18 «Наш дом — Израиль»

Деятельность в правительстве 
 Кнессет 17 правительство 31 с 21 марта 2007 года по 18 января 2008 года
 Министр туризма
 Кнессет 18 правительство 32 с 24 февраля 2009 года
 Министр внутренней безопасности

Личная жизнь 
Женат, отец четверых детей. Живёт в городе Эвен Йегуда.

Примечания

Ссылки 
 Ицхак Ааронович на сайте кнессета
 Ицхак Ааронович на сайте партии «Наш дом — Израиль»

Депутаты кнессета от партии «Наш дом Израиль»
Выпускники Хайфского университета
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Подполковники Израиля
Полицейские Израиля